Конвенция ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации/посредничества, она же Конвенция ООН о приведении в исполнение мировых соглашений, достигнутых в результате посредничества, Конвенция ООН о международных расчётных соглашениях, вытекающих из посредничества/медиации, была принята 20 декабря 2018 и открытая для подписания 7 августа. В соответствии с 14 статьей Конвенции вступила в силу 12 сентября 2020. Она регулирует альтернативное разрешение коммерческих споров в международной торговле и не применяется к международным соглашениям об урегулировании, подлежащим исполнению как судебные решения, и к соглашениям об урегулировании споров, заключённых в домашних/семейных/личных целях, а также к, наследственному, семейному, трудовому праву.

Стороны

Ссылки
Конвенция на сайте ЮНСИТРАЛ

Договоры и конвенции ООН
Решение споров